Юй — слово китайского происхождения, может означать:
 Юй Великий — один из древних мифических государей в Китае.
 Юй, Дженнифер (род. 2002) — американская шахматистка китайского происхождения, гроссмейстер.
  — легендарная наложница Сян Юя.
 Юй — гоа'улд, персонаж сериала Звёздные врата, одним из прообразов которого является Юй Великий.
 Юй (Вольность) — 16-я из 64-х гексаграмм «Ицзина».
 Юй () — аббревиатура для города центрального подчинения Китая Чунцин.
 Юй () — аббревиатура для провинции Китая Хэнань.
 Юй — китайская фамилия (клан). 俞 — лодка; список однофамильцев.
 Юй Фу — великий врачеватель древности.
 Юй Чжэншэн (俞正声 ; 1945 г.р.) — член Политбюро ЦК КПК , секретарь парткома г. Шанхай.
  — корейская фамилия.
 Юй Гохуа

См. также 
 Сто фамилий
 Юи — город в Бельгии.